Іван Сухина  — кошовий отаман (незатверджений царською владою) Чорноморського козацького війська, полковник Бугогардівської паланки Війська Запорозького Низового та Задунайської Січі.
 Сухина Євген Васильович  — український футболіст, що виступав на позиції воротаря у клубах вищої, першої та другої ліг українського чемпіонату.